Яво́же (Jaworze) — топонимы в Польше.

 Явоже — село в Куявско-Поморском воеводстве;
 Явоже — село в Свентокшиском воеводстве;
 Явоже — село в Западно-Поморском воеводстве;
 Явоже — село в Подкарпатском воеводстве;
 Явоже — село в Силезском воеводстве;
 Явоже — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство.
 Явоже — название горы в горной системе Низкие Бескиды;
 Явоже — название поляны.